Csanda Endre (1923–2015) neurológus
Csanda Endre (1948?) közgazdász-mérnök, Érsekújvár polgármestere (1990–2002)